Sob – rzeka na Ukrainie, lewy dopływ Bohu
 Pożywka SOB – pożywka do mikrobiologicznej hodowli bakterii, odmiana pożywki SOC